

Список

23 апреля 
 
 Аверкин, Орест Николаевич (67) — советский шахматист, международный мастер, заслуженный тренер РСФСР 1978. 
 Лев Владимирович Баньковский — российский учёный, экономист УрО РАН.
 Исаак Бродский — советский скульптор-монументалист.
 Варкай Витхаятхил (83) — Глава Сиро-малабарской католической церкви, индийский кардинал .
 Георгий (Грязнов) (77) — епископ Челябинский и Златоустовский (1989—1996), викарий Калужской епархии, епископ Людиновский (с 1996), архиепископ с 2005 года .
 Левановский Валерий Николаевич (64) — советский и российский детский писатель .
 Мит, Бенно (85) — немецкий актёр. 
 Русев, Георги (82) — болгарский актёр. 
 Трофимов, Тарас (30) — екатеринбургский поэт, прозаик, журналист, лидер рокабилли-группы «Stockman», лауреат премии «ЛитератуРРентген» 2006 года, попал под поезд .

2 апреля 
 Бардхи, Решат (76) — албанский религиозный деятель, руководитель ордена Бекташи .
 Варни, Билл (77) — американский звукорежиссёр, обладатель (1980, 1981) (Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега; Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар) и номинант кинопремии Оскар. 
 Хмара, Павел Феликсович (81) — российский поэт, преимущественно юморист, а также автор слов к эстрадным песням .
 Чаптыков, Владимир Герасимович (70) — хакасский классический певец, заслуженный работник культуры РСФСР, (1984), народный артист Хакасии (1994), министр культуры Хакасии (1992—2000) .

3 апреля 
 Голубева, Зинаида Сергеевна (86) — советский и украинский литературовед, критик, доктор филологических наук.
 Джарр, Кевин (56) — американский сценарист. (Тумстоун, Слава, Мумия, Рэмбо: Первая кровь 2), номинант премии «Золотой глобус» за лучший сценарий (1989) 
 Конюхов, Станислав Николаевич (73) — учёный, инженер и конструктор в аэрокосмической области, лауреат Государственной премии СССР, Герой Украины (2004).
 Лядин, Евгений Иванович (84) — советский футболист и тренер, полузащитник московского «Локомотива» (1948—1956), заслуженный тренер СССР, главный тренер юношеской сборной СССР (1965—1972, 1979—1982), победитель турниров УЕФА 1966 и 1967 годов .
 Прусофф, Уильям (William Herman Prusoff) (90) — американский фармаколог, создатель антивирусных препаратов идоксуринина и ставудина. 
 Солодова, Елизавета Михайловна (89) — актриса Малого театра, народная артистка РСФСР. .
 Сондерман, Густаво (29) — бразильский автогонщик, несчастный случай по время гонки.

4 апреля 
 Вуксанович, Бошко (83) — югославский ватерполист, серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952). 
 Димовская, Доста (57) — министр внутренних дел Македонии (1999—2001), вице-премьер (1998—1999, 2001—2002), поэт; последствия инсульта .
 Елагина, Екатерина Николаевна (84) — советский геолог, первооткрыватель кимберлитовой трубки «Мир». 
 Кобельков, Михаил Егорович (55) — основатель Российского центра защиты леса; инфаркт .
 Коламбус, Скотт (54) — бывший барабанщик группы Manowar. 
 Крэйг, Томас (68) — уэльский писатель и сценарист. 
 Лаго, Джексон (76) — бразильский политик, губернатор штата Мараньян (2007—2009), мэр Сан-Луиса (1989—1992, 1997—2002). 
 Мер-Хамис, Джулиано (52) — израильский актёр и режиссёр театра и кино, убийство. 
 Маквэртер, Нед Рей (80) — американский политик, губернатор штата Теннесси (1987—1995). 
 Пол, Витта (73) — германская актриса 
 Пшибыльский, Бронислав Казимеж (69) — польский композитор и музыкальный педагог. 
 Реусов, Владимир Алексеевич (85) — украинский архитектор. 
 Робсон, Уэйн (64) — канадский киноактёр. 
 Туньяс, Хуан (93) — кубинский футболист, игрок национальной сборной.

5 апреля 

 Аллентофт, Лис (94) — датская актриса. 
 Брецца, Джанни (68) — итальянский актёр. 
 Бламберг, Барух (86) — американский учёный, лауреат Нобелевской премии по медицине, первооткрыватель вируса гепатита B и создатель вакцины от него; инфаркт .
 Быстрова, Нина Александровна (67) — заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле, шестикратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира, многократная чемпионка СССР .
 Иванов, Андрей Владимирович (63) — киновед и продюсер, вице-президент Гильдии киноредакторов Союза кинематографистов России .
 Игнащенко, Анатолий Фёдорович (81) — украинский архитектор, народный художник Украины, почётный академик Национальной академии искусств Украины .
 Лемешонок, Евгений Семёнович (89) — российский актёр, народный артист РСФСР .
 Нанерис. Никифорос (71) — греческий актёр .
 Патассе, Анж-Феликс (74) — президент Центральноафриканской Республики (1993—2003), премьер-министр (1976—1978) .

6 апреля 
 Бирман, Игорь Яковлевич (82) — советский экономист. 
 Линдсей, Фредерик (97) — британский спортсмен, выступавший в хоккее на траве, серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне (1948). 
 Моррис, Джонни (87) — английский футболист, игрок клубов «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Лестер Сити» и сборной Англии. 
 О’Брайэн, Скип (60) — американский актёр. 
 Рябушинский, Андрей (42) — российский пародист, лауреат премии «Золотой граммофон» (2001). 
 Сухата (58) — индийская актриса. 
 Финнерман, Джералд Перри (79) — американский актёр.

7 апреля 
 Берзиньш, Артур (78) — латвийский актёр. 
 Макгуайр, Эдвард Джон (58) — вице-президент скаутского бюро НХЛ 
 Сысоев, Всеволод Петрович (99) — российский дальневосточный писатель 
 Федоричев, Игорь (52) — российский цыганский музыкант, руководитель ансамбля «Русска рома». 
 Шматов, Анатолий Петрович (75) — полковник космических войск в отставке, заслуженный испытатель ракетной космической техники СССР, ветеран космодрома «Байконур». 
 Касьян, Лилия Ивановна (73) — химик-органик, заслуженный учёный Украины, профессор Днепропетровского Национального Университета им. О.Гончара.

8 апреля 
 Десанти, Доминик (90) (урожд. Перская) — французская писательница русского происхождения. 
 Зуасти. Елена (75) — уругвайская актриса. 
 Катан, Даниэль (62) — мексиканский классический композитор. 
 Коновалов, Евгений (63) — белорусский музыкант, поэт, ветеран белорусского рока. 
 Стерн, Хедда (100) — американская художница в русле абстрактного экспрессионизма. 
 Степанов, Василий Матвеевич (83) — советский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956), чемпион мира и Европы (1955).

9 апреля 
 
 Лоусон, Джеральд (70) — изобретатель игровых картриджей. 
 Люмет, Сидни (86) — американский кинорежиссёр. обладатель кинопремии Почётный Оскар (2005); лимфома. 
 Николс, Роджер (66) — американский звукорежиссёр и продюсер семикратный обладатель премии Грэмми.

10 апреля 
 Русяев, Михаил Анатольевич (46) — советский и российский футболист. Чемпион России 1992 
 Новиков, Владимир Петрович (51) — последний начальник штаба 35 бригады кораблей измерительного комплекса, капитан 1-го ранга.

11 апреля 
 Бинфорд, Льюис (79) — американский археолог, лидер движения «Новой археологии». 
 Костюковский, Яков Аронович (89) — советский драматург, киносценарист, писатель-сатирик.
 Кузенков, Валерий Павлович (69) — заслуженный тренер РСФСР по баскетболу, судья всесоюзной категории. 
 Скулар, Анджела (65) — британская актриса 
 Титович, Владимир Васильевич (90) — Герой Советского Союза.

12 апреля 
 Булгаков, Григорий Александрович (95) — краснодарский художник, заслуженный художник России. 
 Бхоумик, Сачин (80) — индийский сценарист. 
 Полис, Янис (72) — советский и латвийский учёный-фармаколог, создатель одного из первых методов производства антивирусного препарата римантадин. 
 Рыжков, Иван Ермолаевич (90) — советский военный и государственный деятель, участник Великой Отечественной войны, артиллерист, Герой Советского Союза.
 Тагро, Дезире (52) — ивуарийский политик, министр внутренних дел (2007—2010) 
 Тихий, Мирослав (84) — чешский фотограф. 
 Харман, Сидни (92) — американский предприниматель, основатель аудиофильской компании Harman/Kardon и владелец журнала «Newsweek»; острый миелоидный лейкоз.

13 апреля 
 Вашичек, Зденек (78) — чешский философ, археолог и диссидент. 
 Казаччи, Ферручио (?6) — итальянский актёр. 
 Никифоров, Борис Николаевич (78) — советский и российский актёр театра и кино.

14 апреля 

 Альмеев, Усман Гафьятович (95) — татарский оперный певец, народный артист Республики Татарстан. 
 Асиятилов, Суракат Хавалович (78) — дагестанский учёный, спортсмен и политик, старейший депутат Народного собрания Республики Дагестан. .
 Бэннистер, Тревор (74) — английский актёр. 
 Брюнинг, Уолтер (114) — американский долгожитель, старейший мужчина Земли на момент смерти. 
 Гитин, Борис Петрович (74) — советский и российский актёр. 
 Говорущенко, Николай Яковлевич (86) — советский и украинский учёный, доктор технических наук.
 Головизнин, Максим (40) — член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» по Свердловской области.
 Ибрагим, Эмиль (37) — азербайджанский пианист; рак. 
 Липскомб, Уильям Нанн (91) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии. 
 Мустафин, Рафаэль Ахметович (79) — татарский писатель. 
 Полянский, Николай Михайлович (65) — художник-график, скульптор, член Союза художников, заслуженный деятель культуры и искусства. 
 Седар, Джон (80) — американский актёр. 
 Хегай, Илья Николаевич (80) — российский художник.

15 апреля 
 Браун, Уолтер (85) — австралийский байдарочник, бронзовый призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956). 
 Гурвич, Перси Борисович (91) — владимирский педагог, общественный деятель и политолог, профессор Владимирского государственного гуманитарного университета. 
 Ла Скола, Винченцо (53) — итальянский оперный певец (тенор). 
 Мынбаев, Тимур Каримович (67) — дирижёр, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Казахстана, профессор. 
 Окрепилов, Игорь Валентинович (63) — петербургский актёр театра и кино. 
 Поздняков, Валерий Филиппович (72) — Заслуженный тренер РСФСР (1975), «Лучший тренер столетия Красноярского края» (2000) 
 Соколов-Добреев, Орлин Ильич (74) — волгоградский архитектор.

16 апреля 
 Биджан (67) — ирано-американский дизайнер, владелец «самого дорогого магазина в мире». 
 Блейкни, Аллан (85) — канадский политик, премьер-министр провинции Саскачеван (1971—1982). 
 Гуржий, Фёдор Павлович (96) — участник Великой Отечественной войны, наводчик 76-мм орудия, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Сакс, Сол (100) — американский сценарист и продюсер. 
 Шинесиньо (75) — бразильский футболист, полузащитник бразильских и итальянских клубов Палмейрас, Ювентус и др. и сборной Бразилии.

17 апреля 
 Биктимиров, Тофик Зиятдинович — ульяновский нейрохирург, академик РАЕН. 
 Дэдзаки, Осаму (67) — японский аниматор.
 Лисин, Николай Павлович (46) — депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов; ДТП. 
 Матросов, Владимир Мефодиевич (78) — советский учёный в области механики, академик АН СССР (1987). 
 Перес, Антонелло Джозеф (18) — филиппинский актёр. 
 Савай Бхавани Сингх (79) — последний Махараджа Джайпура (1970). 
 Сэрразин, Майкл (70) — канадский актёр (Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?, Всё ради Пита).

18 апреля 
 Артамонов, Михаил Дмитриевич (88) — российский учёный-ракетчик, педагог.
 Буримович, Алексей Григорьевич (87) — председатель профсоюза рабочих судостроительной промышленности СССР (1965—1989). 
 Валиджанов, Исрапил Гаджиевич (42) — лидер группировки Джамаат «Шариат». 
 Видович, Ивица (72) — хорватский актёр. 
 Адефеми, Олубайо (25) — нигерийский футболист, игрок национальной сборной, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года, автомобильная авария. 
 Пищатовский Анджей (65) — польский актёр. 
 Сальдарини, Джованни (86) — итальянский кардинал, архиепископ Турина (1989—1999). 
 Суслова, Эра Васильевна (86) — нижегородская актриса, Народная артистка РСФСР (1974). 
 Ферреро, Пьетро (47) — сын Микеле Ферреро, итальянский предприниматель, совладелец и исполнительный директор шоколадной компании Ferrero — создательницы конфет Raffaello и Ferrero Rocher. 
 Шефер, Уильям Дональд (89) — американский политик, губернатор штата Мэриленд (1987—1995).

19 апреля 
 Вайтц, Грете (57) — норвежская спортсменка (лёгкая атлетика), одна из сильнейших марафонок мира в 1980-х гг, чемпионка мира (1983) и серебряный призёр Олимпийских игр (1984). 
 Нюбре, Серж (72) — французский актёр. 
 Рябинин, Вячеслав Геннадьевич (63) — златоустовский учитель, победитель первого всесоюзного педагогического конкурса «Учитель года» (1990). 
 Слейден, Элизабет (63) — британская актриса (Доктор Кто, Приключения Сары Джейн). 
 Тихомиров, Владимир Георгиевич (67) — поэт, переводчик, драматург. 
  (86) — выдающийся игрок в американский футбол из США.

20 апреля 
 Браун, Аллан (84) — шотландский футболист и тренер, игрок национальной сборной (1950—1954). 
 Воеводин, Юрий Николаевич (74) — председатель горисполкома Тулы (1986—1990), лауреат Государственной премии СССР. 
 Дэвис, Меделин (90) — американский сценарист и продюсер, обладатель премии «Золотой глобус» (1979). 
 Кавторин, Владимир Васильевич (70) — петербургский писатель, публицист и критик, один из учредителей Союза писателей Санкт-Петербурга (1991). 
 ЛаПорт, Мэтт (40) — гитарист JON OLIVA'S PAIN 
 Миранда, Освальдо (96) — аргентинский актёр. 
 Михайлик, Яков Данилович (88) — Герой Советского Союза.
 Смит, Джерард (34) — американский музыкант, басист группы TV on the Radio; рак лёгких. 
 Смит, Керри — новозеландская актриса, теле- и радиоведущая; рак. 
 Хетерингтон, Тим (40) — американский фотокорреспондент, режиссёр и продюсер, номинант на кинопремию «Оскар» за лучший документальный фильм («Растрепо») (2011); погиб под миномётным обстрелом в Ливии 
 Хондорс, Крис (41) — американский фотокорреспондент; погиб в Ливии. 
 Штраль, Эрвин (72) — Австрийский актёр.

21 апреля 
 Гарфинкель, Гарольд (93) — американский социолог, профессор Калифорнийского университета, создатель этнометодологии. 
 Муханнад — главарь бандитов арабского происхождения орудующих в Чечне. 
 Ильин, Юрий Михайлович (62) — российский бадминтонный тренер 
 Мэтьюс, Макс (84) — американский инженер, профессор, пионер компьютерной музыки. 
 Танака, Ёсико (55) — японская актриса; рак молочной железы. 
 Торопов, Иван Григорьевич (82) — Народный писатель Коми, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1984). 
 Эйнштейн, Эвелин (69) — приёмная внучка Альберта Эйнштейна. .
 Кунце, Пауло (67) — бразильский автогонщик, травмы, полученные во время гонки 17 апреля.

22 апреля 

 Ахтер, Моин (60) — пакистанский актёр. 
 Киричок, Олег Игоревич (48) — украинский геральдист, фалерист .
 Козаков, Михаил Михайлович (76) — советский, российский и израильский режиссёр, сценарист, актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1980). Лауреат Государственной премии СССР (1967). 
 Кузин, Валерий Анатольевич (79) — петербургский актёр, заслуженный артист России. 
 Курвер, Вил (86) — нидерландский футболист и тренер («Фейеноорд»), обладатель Кубка УЕФА 1974 года. 
 Лагун, Сергей (23) — белорусский тяжелоатлет, серебряный (2009) и бронзовый (2010) призёр чемпионатов мира в весовой категории до 85 кг, автокатастрофа. 
 Монден,Карлос (73) — мексиканский актёр. 
 Эриксон, Аннализа (97) — шведская актриса.

23 апреля 
 Мамедханов, Анар Джамали оглы (40) — капитан команды КВН «Парни из Баку». 
 Ога, Норио (81) — президент японской корпорации Sony, (1982—1995), дирижёр. 
 Станислав Михеев (70) — российский физик, главный научный сотрудник Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики.
 Салливан Джон (64) — британский сценарист, композитор и продюсер. 
 Стул, Макс ван дер (86) — нидерландский политик и дипломат, министр иностранных дел Нидерландов (1973—1977, 1981—1982). 
 Тилдерз, Мэтью (69) — австралийский музыкант, «крестный отец» австралийского блюза. 
 Шахтахтинский, Мухаммедэмин (78) — азербайджанский учёный-физик, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор.

24 апреля 
 
 Азероглу, Балаш (89) — азербайджанский поэт. 
 Наванг Гомбу (79) — индийский альпинист, шерпа, первый человек, поднявшийся на Эверест дважды (1965). 
 Пизье, Мари-Франс (66) — французская актриса. 
 Сатья Саи Баба (84) — индийский религиозный деятель; сердечная недостаточность. 
 Цапов, Иван Иванович (88) — Герой Советского Союза.

25 апреля 
 Дущенко, Евгений Васильевич (85) — советский и украинский дирижёр, педагог. Народный артист Украинской ССР. Профессор.
 Зубков, Андрей (30) — российский и эстонский актёр, трагически погиб. 
 Лисютина, Александра (47) — Советская актриса (Бриллиантовая рука) и врач — стоматолог 
 Миллс, Бернард Ярнтон (90) — австралийский инженер и астроном, пионер радиоастрономии в Австралии.
 Минору Танака (44) — японский актёр. 
 Моррис, Айлвин (90) — уэльский актёр. 
 Поли Стайрин (53) — английская певица и автор песен, солистка панк-рок группы новой волны X-Ray Spex, рак груди. 
 Рохас, Гонсало (93) — чилийский поэт 
 Таяр, Авраам (87) — израильский политик, депутат кнессета.
 Ярочкин, Анатолий Иванович (57) — Глава Федерального агентства по туризму (с 2008)

26 апреля 
 Беллози, Лучано (74) — итальянский искусствовед. 
 Коссет, Джон (55) — американский телевизионный продюсер. 
 Лич, Генри (87) — британский адмирал, Первый морской лорд (1979—1982)

27 апреля 
 Вилкерсон, Давид (79) — американский проповедник; автомобильная авария. 
 Князев, Григорий Никифорович (81) — министр внутренних дел Казахской ССР (1986—1990) 
 Кон, Игорь Семёнович (82) — социолог, антрополог, философ 
 Кулибали, Ибрагим (47) — ивуарийский военный деятель, лидер повстанцев, убит. 
 Стокке, Даг (44) — норвежский музыкант; клавишник норвежской хард-рок-группы TNT; умер от рака.

28 апреля 
 Кэмпбелл, Уильям (84) — американский актёр. (Люби меня нежно, Звёздный путь: Оригинальный сериал, Безумие-13) 
 Лебедев, Юрий Николаевич (67) — российский сценарист и режиссёр. 
 Лоретан, Эрхард (52) — швейцарский альпинист. 
 Румянцева, Юлия (42) — монтажёр и продюсер, супруга Александра Рогожкина; самоубийство

29 апреля 
 Башановский, Вальдемар (75) — польский тяжёлоатлет, двукратный олимпийский чемпион в полусреднем весе (1964, 1968 гг.), пятикратный чемпион мира (1961, 1964, 1965, 1968 и 1969), обладатель 25 мировых рекордов. 
 Джаппуев, Аскер Темботович (40) — чеченский террорист, главарь бандитского подполья Кабардино-Балкарии; убит. 
 Крайнев, Владимир Всеволодович (67) — российский пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР (1990). 
 Магомедов, Гаджи-Бахмуд (87) — дагестанский златокузнец, народный художник России. 
 Ральф Парве (91) — советский эстонский писатель, заслуженный писатель Эстонской ССР (1959).
 Расс, Джоанна (74) — американская писательница. 
 Родригеш, Жозе Мануэль ди Бетанкур (92) — губернатор португальской Гвинеи (1973—1974). 
 Санторо, Уолтер (89) — уругвайский политик, министр труда и социального обеспечения (1963—1964). 
 Хворов, Андрей Геннадьевич (49) — российский актёр театра и кино, каскадёр. 
 Шестаков, Всеволод Михайлович (83) — доктор технических наук, профессор и зав кафедрой гидрогеологии геологического факультетаМГУ, актёр театра и кино.

30 апреля 
 Асмус, Рональд (53) — американский политолог, исполнительный директор фонда Германа Маршалла. 
 Кханду, Дорджи (56) — индийский политический деятель, премьер-министр штата Аруначал-Прадеш (c 2007), крушение вертолёта. 
 Максимов, Евгений Григорьевич (72) — российский физик, член-корреспондент РАН. 
 Окас, Эвальд Карлович (95) — эстонский художник, Народный художник СССР (1963), Герой Социалистического Труда (1985). 
 Омуракунов, Мухтар (45) — лидер киргизской оппозиционной партии «Замандаш», утонул на Кубе. 
 Сабато, Эрнесто (99) — аргентинский писатель и художник. 
 Сантас, Апостолос (89) — греческий коммунист, деятель греческого движения Сопротивления. 
 Тернбулл, Эдди (88) — шотландский футболист, тренер. 
 Холмс, Ричард (65) — британский военный историк.